В одиночному розряді тенісного турніру WTA Austrian Open 1982, який проходив в рамках Туру WTA 1982, Вірджинія Рузічі здобула титул, у фіналі перемігши Лею Піхову 6–2, 6–2.

Сіяні гравчині 
  Сільвія Ганіка (чвертьфінал)
  Вірджинія Рузічі (переможниця)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA Austrian Open